

Geografia

Germania 
 Amburgo – la più popolosa città non-capitale dell'Unione europea

Bolivia 
 Hamburgo – Comune boliviano

Brasile 
 Novo Hamburgo – Città del Rio Grande do Sul

Guatemala 
 Finca Hamburgo – Comune guatemalteco

Svezia 
 Hamburgö – Frazione di Tanum, nella contea di Västra Götaland

Altro 
 Amburgo – Razza tedesca di pollo

Pagine correlate 

 Hamburg
 Hamburger (disambigua)

Altri progetti